Pradoluengo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pradoluengo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Pradoluengo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar